Wrangler è una persona professionalmente dedicata alla cura di un animale, specialmente cavalli.

Cinema
Jack Wrangler, attore pornografico statunitense;

Automobili
Jeep Wrangler, modello di automobile prodotta dalla Jeep;

Aziende
Wrangler, marchio di abbigliamento specializzato nella produzione di jeans.

Altro
Wrangler (Università di Cambridge), uno studente che ha completato con lode il corso di matematica della Facoltà di Matematica presso l'Università di Cambridge